Футбольная лига Англии в сезоне 1931/32 — 40-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Вулверхэмптон Уондерерс», Третий северный дивизион — «Линкольн Сити», Третий южный дивизион — «Фулхэм».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион 

 «Уиган Боро» вышел из лиги посреди сезона, сыграв 12 матчей.

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1931/32 на RSSSF.com 

1931
Футбол в Англии в сезоне 1931/1932
Английский чемпионат
Английский чемпионат